Formula Nippon sezona 1996 je bila prvo prvenstvo Formule Nippon. Potekalo je med 28. aprilom in 20. oktobrom 1996.

Koledar dirk 

Opombe
(ss) - zmagovalec posebnega dela kvalifikacij, ki je dosegel najboljši štartni položaj
(fq) - najhitrejši iz originalnih kvalifikacij

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R=odstopil NC=ni uvrščen NS=ni štartalNQ=ni se kvalificiral

1996 v športu
1996